Les Indépendants peut faire référence à :
 Les Indépendants, ancien nom du groupement d'intérêt économique Les Indés Radios ;
 Les Indépendants (en ), un parti politique du Liechtenstein ;
 les membres de la Société musicale indépendante, par opposition aux scholistes de la Société nationale de musique.